O tubo de raios catódicos foi a chave para a descoberta do elétron. Um raio catódico é um fluxo de elétrons fluindo dentro de um tubo de vidro onde se produziu vácuo. Um fluxo de elétrons, por sua vez, é constituído por uma corrente elétrica; por meio do controle dos raios catódicos obtém-se o controle da corrente.

O primeiro cientista a fazer essa associação foi o britânico John Flemming(1849-1945), que em 1904 inventou a válvula de diodo. O diodo, um tubo de raios catódicos em miniatura, possuía um catodo aquecido (que produzia um fluxo de elétrons por emissão termoiônica), e um anodo, que recolhia os elétrons. A válvula só permitia o fluxo dos elétrons em uma direção (do catodo ao anodo) e passou logo depois a ser usada como um retificador, convertendo corrente alternada em contínua.

Em 1906, Lee Forest (1873-1961), um inventor norte-americano, adicionou um terceiro eletrodo em forma de grelha à válvula, criando o triodo. A grelha permitia a passagem dos elétrons do catodo ao anodo, mas, ao receber uma voltagem externa, controlava o número de elétrons do fluxo. De fato, a voltagem da grelha podia aumentar o número de elétrons, amplificando assim a corrente no catodo. O triodo tornou-se a base do amplificador eletrônico, que logo seria um componente fundamental no desenvolvimento da transmissão radiofônica, sustentando por 40 anos sua importância, até o advento do transistor.

Ver também 
 Elétrons
 Física
 Eletricidade

Eletromagnetismo